Дно океану

Інше
 Дно — місто в Росії.